Harvest Moon kan syfta på:

 Harvest Moon (musikalbum) – ett album av Neil Young
 Harvest Moon (spelserie) – en spelserie av företaget Natsume 
 Harvest Moon (SNES) – det första spelet i nämnda serie
 Harvest Moon (låt av Blue Öyster Cult) – en låttitel på albumet Heaven Forbid med gruppen Blue Öyster Cult